Ив Буассе (; род. 14 марта 1939, Париж) — французский режиссёр и сценарист.

Биография 
Окончил Институт высшего кинообразования Франции. Был ассистентом у известных французских режиссёров. В 1970-х годах являлся лидером французского политического кино, в дальнейшем перешел на коммерческие ленты остросюжетного характера.

В последнее время чаще работает на ТВ.

Ив Буассе о своих фильмах 
«Мои фильмы скорее носят гуманистический, чем собственно «политический» характер (как иногда о них говорят). Я снял их с полсотни, причем главными для меня стали две темы: человеческая глупость (и расизм как специфическое её проявление) и поиск истины. Именно поэтому мои герои плохо кончают. Либо их убивают, чтобы они замолчали, либо они сходят с ума, как это произошло с персонажем Жерара Ланвена в „Цене риска“».

Фильмография 
 1968 — Коплан спасает свою шкуру / Coplan sauve sa peau
 1970 — Стопорный вырез / Cran d’arret
 1970 — Полицейский / Un conde
 1971 — Прыжок ангела / Le saut de l’ange
 1972 — Похищение в Париже, в советском прокате «Покушение» / L’attentat
 1973 — R.A.S., в советском прокате «Ничего не случилось» / R.A.S.
 1975 — Дюпон Лажуа, в советском прокате «Это случилось в праздник» / Dupont Lajoie
 1975 — Убить психопатку / Folle a tuer
 1976 — Следователь Файяр по прозвищу "Шериф" / Le Juge Fayard dit Le Sheriff
 1977 — Сиреневое такси / Un taxi mauve
 1978 — Ключ в двери / La cle sur la porte
 1979 — Женщина-полицейский / La femme flic
 1981 — Вперед, сыны отечества / Allons z’enfants
 1983 — Цена риска / Le prix du danger
 1982 — Шпион, встань / Espion, leve-toi
 1983 — Облава / Canicule
 1986 — Голубой цвет ада / Bleu comme l’enfer
 1988 — Травести / La travestie
 1989 — Воронье радио / Radio Corbeau
 1989 — Подозреваемый (ТВ) / Le suspect
 1991 — La tribu / La tribu
 1991 — Les carnassiers (ТВ) / Les carnassiers
 1993 — Дело Сезнека (ТВ) / L’affaire Seznec
 1993 — Свободное падение (ТВ) / Chute libre
 1993 — Морлок (сериал) / Morlock
 1995 — Дело Дрейфуса (ТВ) / L’affaire Dreyfus
 1996 — Морлок: Туннель (ТВ) / Morlock: Le tunnel
 1997 — Une lecon particuliere (ТВ) / Une lecon particuliere
 1997 — Штаны (ТВ) / Le pantalon
 1997 — La fine equipe (ТВ) / La fine equipe
 1999 — Сэм (ТВ) / Sam
 2001 — Опасные (сериал) / Les Redoutables
 2001 — Покойся с дьяволом (ТВ) / Dormir avec le diable
 2002 — Cazas (ТВ) / Cazas
 2002 — Жан Мулен (ТВ) / Jean Moulin
 2005 — Ils veulent cloner le Christ (ТВ) / Ils veulent cloner le Christ
 2009 — Дело Саленгро (ТВ) / L’affaire Salengro

Примечания 

Выпускники ИДЕК